Остојић (Гајица: Ostojić) је српско презиме. Може се односити на:

 Бојан Остојић (рођ. 1988), српски кошаркаш
 Бојан Остојић (фудбалер) (рођ. 1984), српски фудбалер
 Велибор Остојић (1945–2009), српски политичар
 Горан Остојић (1962–1998), српски официр ВЈ
 Данило Остојић (рођ. 1996), српски кошаркаш
 Ђоко Остојић (рођ. 1931), српски књижевник
 Захарије Остојић (1907–1945), четнички потпуковник
 Зоран Остојић (рођ. 1956), српски новинар и политичар
 Иван Остојић (1862–1915), земљорадник и дунђер
 Катарина Остојић Каја (рођ. 1983), српска поп-фолк певачица
 Максимилијан Еренрајх Остојић (1921–2003), српски књижевник и новинар
 Милош Остојић (рођ. 1991), српски фудбалер
 Миодраг Остојић (рођ. 1946), српски кардиолог
 Предраг Остојић (1938–1996), југословенски шаховски велемајстор
 Радивој Остојић Котроманић (1410–1463), српски кнез
 Стефан Остојић Котроманић (15. век), српски владар из династије Котроманића
 Стефан Томаш Остојић Котроманић (15. век), српски владар из династије Котроманића

Види још 
 Остојићи
 Задужбина Јована и Терезије Остојић 
 Остојић капела у Суботици
 ОШ „Горан Остојић“ Јагодина

Референце 

Српска презимена